Подгруппа C группы I зоны Европа/Африка Кубка Федерации 2011 — одна из четырёх отборочных подгрупп высшей группы регионального турнира Кубка Федерации в евро-африканской зоне. Четыре команды играют однокруговой турнир выявляя претендента на повышение в классе.

Общий зачёт

Матчи

Белоруссия — Австрия

Хорватия — Греция

Белоруссия — Хорватия

Австрия — Греция

Белоруссия — Греция

Австрия — Хорватия

Ссылки 
 Официальный сайт Кубка федерации 

Теннис
Теннис
Европа/Африка